Anisotoma kan syfta på:

 Anisotoma (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Anisotoma (växter) – ett släkte växter